Телец — экспериментальный береговой низкопотенциальный загоризонтный радиолокатор поверхностной волны для обнаружения кораблей на дальности до 250 километров. Предназначен для контроля обстановки в 200-мильной прибрежной экономической зоне. 

Использует принцип загоризонтной локации поверхностным лучом (дифракционное поверхностное распространение).

Разработчик — НИИДАР. Построен в 1999 году на Камчатке .

См. также 
 Волна (загоризонтный радиолокатор)
 Подсолнух (загоризонтный радиолокатор)

Литература

Ссылки 
 История НИИДАР

Военная продукция Научно-исследовательского института дальней радиосвязи
Радиолокационные станции